Radziwiłł steht für:

 Radziwiłł, litauisches, polnisches, weißrussisches und preußisches Adelsgeschlecht

Radziwill oder Radziwiłł ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Radziwill (1959–1999), US-amerikanischer Filmemacher
 Anton Radziwiłł (1775–1833), polnischer Grundbesitzer, Komponist und Politiker
 Anton von Radziwill (1833–1904), deutscher General der Artillerie
 Bogusław Radziwiłł (1620–1669), litauischer Magnat, Statthalter in Preußen
 Boguslaw von Radziwill (1809–1873), deutscher Fürst und Politiker
 Carole Radziwill (* 1963), US-amerikanische Autorin, Journalistin und Schauspielerin
 Catherine Radziwill (1858–1941), russisch-US-amerikanische Aristokratin und Schriftstellerin
 Edmund von Radziwill (1842–1895), deutscher Theologe, Ordensgeistlicher und Politiker (Zentrum), MdR
 Elisa Radziwiłł (1803–1834), preußische Adlige, erste Liebe von Kaiser Wilhelm I.
 Ferdinand von Radziwill (1834–1926), polnisch-deutscher Majoratsherr und Politiker, MdR
 Franz Radziwill (1895–1983), deutscher Maler

 Hans Heinrich Maaß-Radziwill (1936–2021), deutscher Jurist und Gründungskanzler der Universität Bremen

 Lee Radziwill (1933–2019), US-amerikanische Innenarchitektin und Schauspielerin, Schwester von Jacqueline Kennedy Onassis
 Luise Charlotte Radziwill (1667–1695), litauische Adlige und Förderin des Calvinismus
 Maksym Radziwill (* nach 1983), kanadischer Mathematiker
 Maria Radziwiłł (um 1625–1660), moldauische Patronin
 Michał Hieronim Radziwiłł (1744–1831), litauisch-polnischer Magnat
 Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515–1565), polnischer Staatsmann und Soldat
 Ülker Radziwill (* 1966), deutsche Politikerin (SPD), MdA Berlin
 Wilhelm von Radziwill (1797–1870), deutscher General der Infanterie